Enrico Barbin – ciclista su strada italiano
Herculine Barbin – pseudo-ermafrodito francese